Akaba bezeichnet:
eine Stadt in Jordanien, siehe: Akaba (Jordanien)
 eine Stadt in Uganda, siehe Akaba (Uganda)
 einen Ort in Togo, siehe Akaba (Togo)
 einen König aus Dahomey, dem heutigen Benin, siehe: Akaba (Dahomey)
 eine ägyptische Maschinenpistole, siehe: Akaba (Waffe)
 ein Spiel von Guido Hoffmann, siehe Akaba (Spiel)

Akaba ist der Familienname folgender Personen:
 Houessou Akaba († 1708), vierter König von Dahomey
 Akaba Suekichi (1910–1990), japanischer Illustrator
 Yukiko Akaba (* 1979), japanische Langstreckenläuferin